Sint-Casimirkerk (Vilnius)
 Sint-Casimirkerk (Warschau)